Bilowodsk (; ) ist eine im Osten der Ukraine gelegene Siedlung städtischen Typs am Ufer des Derkul, einem Nebenfluss des Siwerskyj Donez mit etwa 8100 Einwohnern (2014).

Im Zentrum des ehemaligen Rajon Bilowodsk in der Oblast Luhansk gelegen, war Bilowodsk das administratives Zentrum des Rajons 98 km nördlich vom Oblastzentrum Luhansk.

Geschichte 
Bilowodsk wurde im Jahr 1686 von Kosaken gegründet und ist damit eine der ältesten Siedlungen der Sloboda-Ukraine. Vom 13. Juni 1942 bis zum 20. Januar 1943 war der Ort durch die Truppen der Wehrmacht besetzt.
Von 1779 bis 1860 hatte Bilowodsk den Status einer Stadt und seit 1957 hat Bilowodsk den Status einer Siedlung städtischen Typs. Der Name der Siedlung (Bilowodsk bedeutet "weißes Wasser") geht auf das klare, "weiße" Wasser des Flusses Derkul zurück, an dem der Ort liegt.

Verwaltungsgliederung 
Am 14. August 2017 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Bilowodsk (Біловодська селищна громада/Bilowodska selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch die 32 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete sie die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Bilowodsk (Біловодська селищна рада/Bilowodska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Bilowodsk.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Starobilsk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Bilowodsk Teil der Gemeinde:

Bevölkerung 

Quelle:

Persönlichkeiten 
 Julija Derkatsch (* 1986), aserbaidschanische Gewichtheberin ukrainischer Herkunft

Weblinks 
  Nachrichten aus Bilowodsk (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Luhansk
Rajon Starobilsk